Cernat este un nume de familie românesc. El provine din rădăcina slavă ćern-, însemnând "negru", împreună cu sufixul -at. Černat(a) este un nume de origine slavă.

Persoane notabile 
 Alexandru Cernat (1828-1893), general și politician român
 Florin Cernat (n. 1980), fotbalist român
 Florina Cernat
 Magdalena Cernat
 Paul Cernat (n. 1972), autor român

Vezi și 
 Cerna (nume de familie)

Referințe

Nume de familie românești